Шильман — еврейская фамилия.

 Шильман, Аким Львович (1897—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Шильман, Ефим Натанович (1901—1934) — советский горный инженер.
 Шильман, Пинхас Борухович (1921—1994) — румынский и молдавский поэт, известный под псевдонимом «Паул Михня».